La linea IRT Flushing è una linea ferroviaria della metropolitana di New York. Fa parte della Divisione A, e si estende dal Flushing, nel Queens, a Hudson Yards, a Manhattan.

Prima che la linea fosse prolungata fino a Flushing era anche conosciuta come linea Corona o linea Woodside and Corona. Inoltre prima della cessazione del servizio della Brooklyn-Manhattan Transit Corporation, avvenuto nel 1949, la parte della linea tra Times Square e Queensboro Plaza era conosciuto come linea Queensboro.

Caratteristiche 
La linea IRT Flushing possiede diversi stili architettonici, che vanno da ferrovie sopraelevate, costruite con travi in acciaio, a viadotti in cemento in stile europeo. Anche le stazioni hanno diversi stili, per esempio la stazione Hunters Point Avenue ha uno stile italiano mentre la stazione Grand Central-42nd Street è costruita in un'unica galleria come quelle della metropolitana di Londra.

I servizi che utilizzano in parte o tutta la linea IRT Flushing sono:

I treni del servizio espresso viaggiano verso Manhattan dalle 06:00 alle 10:00 e partono da Manhattan dalle 15:00 alle 21:30. Il servizio espresso vieni inoltre implementato durante le partite dei New York Mets e degli US Open.

Percorso

Voci correlate
 7 Subway Extension

Altri progetti

Collegamenti esterni 

BMT and IRT Joint Operation on the Flushing Line